Brothers kan som auktorsförkortning betyda:

 Denis J. Brothers, sydafrikansk entomolog
 Donald Ray Brothers (född 1938), entomolog
 Margaret P. Brothers (fl. 1981), mykolog

Robotskapade auktorsförkortningar